Sara Takanashi (Japans: 高梨 沙羅, Takanashi Sara) (Kamikawa, 8 oktober 1996) is een Japanse schansspringster. Ze vertegenwoordigde haar vaderland op de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji en de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang.

Carrière 
Takanashi deed op 12-jarige leeftijd al mee aan een wedstrijd om de Continental Cup, in februari 2011 won ze twee wedstrijden in Ramsau am Dachstein. In de allereerste wereldbekerwedstrijd in Lillehammer debuteerde met een vijfde plaats. In januari 2012 stond ze in Hinterzarten voor het eerst op het podium van een wereldbekerwedstrijd. Op de eerste editie van Olympische Jeugdwinterspelen won ze de gouden medaille. Op 3 maart 2012 boekte ze in Zao haar eerste wereldbekerzege.

Tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 was Takanashi op haar 17e reeds de grote favoriete, maar ze werd uiteindelijk slechts vierde.

Resultaten

Olympische Spelen

Wereldkampioenschappen

Wereldbeker

Eindklasseringen

Individuele wereldbekerzeges

Continentalcup 

Eindklasseringen

Continentalcupzeges

Grand Prix

Eindklasseringen

Individuele overwinningen

Externe links 
 
 

Japans schansspringer
Japans olympisch deelnemer